Nord-Ouest steht für folgende Gebiete;
 Nord-Ouest (Kamerun), Bergregion
 Département Nord-Ouest, Haiti
 Territoires du Nord-Ouest, Kanada

Siehe auch
 Nordwest (Begriffsklärung)
 Alle Artikel mit „Nord-Ouest“ im Titel